Uslar steht für:

 Uslar, Stadt im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Kreis Uslar, Landkreis in der Provinz Hannover

Uslar ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Uslar (Adelsgeschlecht), ursprünglich Ratsgeschlecht in Goslar
 Uslar-Gleichen, niedersächsischen Adelsgeschlecht in Uslar am Solling

Uslar ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Uslar (1877–1960), deutscher Landrat und Politiker MdL Kurhessen 
 Arturo Uslar Pietri (1906–2001), venezolanischer Schriftsteller, Diplomat und Politiker
 Detlev von Uslar (1926–2022), deutscher Psychologe
 Ernst August Albert von Uslar-Gleichen (1783–1825), deutscher Adliger, Kurhannoverscher Offizier, Königlich Hannoverscher Kammerherr und Abgeordneter
 Frida von Uslar-Gleichen (1864–1903), deutsche Autorin
 Friedrich Moritz von Uslar (1598–1632), deutscher Oberst
 Friedrich von Uslar-Gleichen (1882–1945), deutscher Landrat und SS-Obersturmbannführer
 Gerda von Uslar, deutsche Übersetzerin
 Harald Freiherr von Uslar-Gleichen (1905–2000), deutscher Brigadegeneral
 Hasso Freiherr von Uslar-Gleichen (* 1935), deutscher Brigadegeneral
 Johann von Uslar (1779–1866), venezolanischer General
 José Herrera Uslar (* 1906), venezolanischer Rechtsanwalt, Diplomat und Unternehmer
 Julius Heinrich von Uslar (1752–1829), deutscher Forstwissenschaftler
 Leopold Wilhelm von Uslar (1764–1830), deutscher General 
 Ludolf von Uslar (1867–1939), deutscher Vizeadmiral

 Moritz von Uslar (* 1970), deutscher Journalist und Autor
 Peter Karlowitsch von Uslar (1816–1875), russischer Ingenieur, Sprachforscher und Offizier
 Rafael von Uslar (1908–2003), deutscher Prähistoriker
 Sophie von Uslar, Filmproduzentin 
 Steffen Uslar (* 1969), deutscher Radrennfahrer
 Tania Freiin von Uslar-Gleichen, deutsche Juristin, Diplomatin und Nachrichtendienstmitarbeiterin
 Thilo Albrecht von Uslar (1586–1634), deutscher General